

Patronyme
 Marie François de Récicourt (1744-1813), colonel français de la Révolution et de l’Empire.

Toponyme
 Récicourt, commune française du département de la Meuse

Homonymie de patronyme